

Editoria
 Trentino – quotidiano locale della provincia autonoma di Trento

Geografia
 Trentino – regione storico-geografica oggi corrispondente alla provincia autonoma di Trento
 Trentino-Alto Adige – regione di cui fa parte la provincia, uso improprio
 Trentino – che è attinente alla città di Trento
 Trentino – che è attinente alla provincia autonoma di Trento

Linguistica
 Dialetti trentini – gruppo di dialetti di derivazione veneta e gallo-italica

Altro
 Trentino – variante del nome proprio di persona Trento
 Trentino – vino italiano